Huize Ursula is een historisch hoekpand in de Venlose binnenstad en staat op de gemeentelijke monumentenlijst van die plaats.

De naam herinnert aan de kloosterorde Ursulinen, die zich in 1830 vestigde in Venlo. Na eerst elders hun verblijf te hebben gehad, namen zijn het in 1888 gebouwde pand in gebruik als pension voor dames. Toen de zusters Ursulinen waren vertrokken, werd in 1940 het pand aangekocht door de Rijksgebouwendienst, waarna het enkele decennia in gebruik was als belastingkantoor. Hoewel veel panden in de Venlose binnenstad tegen het einde van de oorlog door de Geallieerden werden vernietigd (de dicht bij de binnenstad gelegen Maasbrug was van strategisch belang) overleefde het gebouw de talloze bombardementen.

In de jaren tachtig dreigde het pand in verval te raken, en werd enkele malen van eigenaar gewisseld. Momenteel zijn er een hotel (hotel Puur), een grand café (Dante) en een restaurant (de Fiscus) gevestigd.

Zie ook 
 Lijst van gemeentelijke monumenten in Venlo (gemeente)

Geschiedenis van Venlo
Katholieke zorginstelling in Nederland
Bouwwerk in Venlo
Voormalig belastingkantoor in Nederland